Whitlow ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Whitlow (Arkansas)
 Whitlow (Kalifornien)
 Whitlow (Washington)

Whitlow ist der Familienname folgender Personen:
 Mike Whitlow (* 1968), englischer Fußballspieler

Whitlow ist englische Begriff für Panaritium (Nagelgeschwür).